

Єжово — присілок, Грязовецький район, Вологодська область
 Єжово — село, Медведевський район, Марій Ел
 Єжово — присілок, Омутнінський район, Кіровська область
 Єжово — село, Юкаменський район, Удмуртія

Див. також 
 Староєжово